Füredi Károly (1858–1945) színész, színigazgató
 Füredi Károly (1945) jogász, helyettes államtitkár